Massachusetts Avenue steht für:

Straßen in den Vereinigten Staaten:
 Massachusetts Avenue (Boston)
 Massachusetts Avenue (Indianapolis)
 Massachusetts Avenue (Washington, D.C.)

Sonstiges:
 Massachusetts Avenue (MBTA-Station), U-Bahn-Station in Boston
 Massachusetts Avenue Bridge, anderer Name der Harvard Bridge, Brücke in Boston und Cambridge

Siehe auch:
 Massachusetts Avenue Historic District